La ville d'Albi (Tarn, France) possède deux gares :
 la gare d'Albi-Ville,
 la gare d'Albi-Madeleine.

Albi